Микуловице могу бити:

 Микуловице (Знојмо), варошица у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Микуловице (Јесењик), насељено мјесто у округу Јесењик, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Микуловице (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Микуловице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република